Асканиус, Петер
 Изник (озеро)